О́мская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Омская улица — улица в Бийске
 Омская улица — улица в Воронеже
 Омская улица — улица в Екатеринбурге
 Омская улица — улица в Казани
 Омская улица — улица в Калининграде
 Омская улица — улица в Кургане
 Омская улица — улица в Москве
 Омская улица — улица в Нижневартовске
 Омская улица — улица в Новосибирске
 Омская улица — улица в Омске
 Омская улица — улица в Ростове-на-Дону
 Омская улица — улица в Самаре
 Омская улица — улица в Санкт-Петербурге
 Омская улица — улица в Саранске
 Омская улица — улица в Саратове
 Омская улица — улица в Таре
 Омская улица — улица в Туапсе
 Омская улица — улица в Томске
 Омская улица — улица в Уфе
 Омская улица — улица в Краснодаре

Украина 
 Омская улица — улица в Краматорске
 Омская улица — улица в Одессе
 Омская улица — улица в Харькове

Улицы, названные в честь городов